Karmínový král je fiktivní postava autora Stephena Kinga. Poprvé je představen v knize Nespavost, objevuje se v knize Černý dům a také Srdce Atlantidy a je hlavním nepřítelem v druhé polovině série Temná věž.

Skutečné jméno Karmínového krále je Los, ačkoliv má mnoho jiných jmen a titulů, především Červený král, Pán Discordie, Pán pavouků, Los Červený, Ram Abbalah a nebo jen Král.
Jeho skutečná podoba (pavouk) je popsána jako černá a gigantická, v pavoučí podobě má 8,3´ výšku a 575 lbs váhu. V podobě člověka je vysoký 6,1´ a váží 280 kg. Má také jiných mnoho podob, v posledním díle Temné věže, kdy stojí zamčený na balkonu Temné věže, připomíná Santu Clause. V Nespavosti se také objevuje také veliký sumec. Obvykle nosí červený plášť. Má krvavé oči, které jsou také sigulem jeho služebníků, neboli Karmínové oko.

Jeho domov je v Konečném světě, blízko Temné věže, na hradu Le Roi Casse Russe, který je tmavě červený, ačkoliv z dálky vypadá černý. Říká se mu také hrad/zámek Červeného krále. Jeho trůn je vyrobený z lebek. Má mnoho služebníků, vlastně má služebníky po celém vesmíru, na každém světě, a skládají se převážně z Nízkých mužů, Taheenů, upírů a mnoho lidí řídící veliké společnosti, zejména North Central Positronics, která je rovněž jednou z předních společností na každém světě. Jeho služebníkem je také kouzelník a legenda Kingových děl Walter Padick, lépe známý jako Randall Flagg, který zastává funkci premiéra, a který byl poslán k Farsonovi.

Na konci sedmého dílu se zjistí, že zešílel z úspěchů Rolanda a jeho ka-tet, a rozkázal, aby všichni jeho služebníci před ním spáchali sebevraždu. Nechal žít jen tři, kteří měli čekat na Rolanda a ka-tet. Zabil se nakonec také sám, když spolkl lžičku, čímž se učinil „nemrtvým“ a nemohl být zastřelen pistolí Rolanda, vyrobenou z meče krále Arthura Elda. Poté odjel na svém šedém koni Nis až k Temné věži, ale tam byl uvězněn „samotnou Věží“.

Los je synem krále Arthura Elda, krále, který měl zřejmě právo vstoupit do Věže, stejně jako všichni jeho oprávnění potomci, a jeho matkou je Karmínová královna, největší z duchů/sukub, obývající Prim. 
Má také syna, Mordreda Deschaina, jehož matkou je jedna z duchů stejných jako Karmínová královna; Mia.

Karmínový král má mnoho pravomocí, zejména ovládat počasí, telepatii nebo změnu vzhledu, ale nakonec je poražen "mesiášem" Patrickem Danvillem, který ho nakreslí a poté smaže z obrázku, když v šílenství hází z balkonu Temné věže ruční naváděné granáty Zlé Tonky. Jediné, co po něm zůstává, jsou rudé oči ve vzduchu.

Temná věž
Fiktivní padouši
Fiktivní králové
Fiktivní pavouci